Capers ist der Familienname folgender Personen:

 Dom Capers (* 1950), amerikanischer Football-Trainer
 Ellison Capers (1837–1908), General der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Virginia Capers (1925–2004), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Sängerin